Night ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelia L. Night (* 1995), deutsche Fantasy-Autorin
 Candice Night (* 1971), US-amerikanische Rocksängerin
 Julie Night (* 1978), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Rebecca Night (* 1985), britische Schauspielerin

Night steht für:
 Night (Kurzfilm), Stop-Motion-Kurzfilm von Ahmad Saleh (2021) 

Siehe auch: